Архиепархия Бейрута — название архиепархий различных христианских церквей, центр которых располагается в городе Бейрут в Ливане:

 Архиепархия Бейрута (армяно-католическая) — архиепархия Армянской католической церкви.
 Архиепархия Бейрута (маронитская) — архиепархия Маронитской католической церкви.
 Архиепархия Бейрута и Библа — архиепархия Мелькитской католической церкви.